Essellen ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich von Essellen (1774–1851), Landrat des Kreises Soest (1817–1838)
 Moritz Friedrich Essellen	(1796–1882), deutscher Historiker
 Christian Essellen (1824–1859), Publizist und Revolutionär 1848/49

Essellen bezeichnet ferner:
 Essellen (Adelsgeschlecht), westfälisches Adelsgeschlecht

Siehe auch:
 Esselen